Pike é o nome de diversos condados dos Estados Unidos, todos nomeados em homenagem a Zebulon Pike (1779 – 1813), capitão do Exército dos Estados Unidos e explorador que organizou a Expedição Pike.
Condado de Pike (Alabama)
Condado de Pike (Arkansas)
Condado de Pike (Geórgia)
Condado de Pike (Illinois)
Condado de Pike (Indiana)
Condado de Pike (Kentucky)
Condado de Pike (Mississippi)
Condado de Pike (Missouri)
Condado de Pike (Ohio)
Condado de Pike (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos